Carlos Ibañez peut faire référence à :
 Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960), personnalité politique chilienne, président du Chili de 1927 à 1931 et de 1952 à 1958 ;
 Carlos Ibáñez (1931-?), footballeur chilien ;
  (?-), zoologiste espagnol spécialiste des mammifères.